Defluente é um rio menor que se separa de rios principais em bifurcações, sendo um fenônemo contrário e muito mais raro que a afluência.

Muitos defluentes correm para fontes aquáticas distintas de sua origem, podendo formar canais de ligação raros entre duas bacias hidrográficas diferentes, como é o caso do Cassiquiare, que saí do Rio Orinoco e deságua no Rio Negro, afluente do Rio Amazonas, ligando duas das maiores bacias hidrográficas do mundo.

Hidrografia